RhB Xrotd ist nicht eindeutig. Die Abkürzung bezeichnet generell Dampfschneeschleudern der Rhätischen Bahn (RhB). Die RhB hatte davon zwei Bauarten, denen je ein eigener Artikel gewidmet ist:

 Die von der Rhätischen Bahn beschafften Schleudern R 11 und R 12, später Xrotd 9211 und 9212 sowie
 Die von der Berninabahn beschafften Schneeschleudern R 1051 und R 1052, später Xrotd 9213 und 9214

RHB XROTD